Darlington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Darlington Township (Kansas)
 Darlington Township (Oklahoma)
 Darlington Township (Pennsylvania)
 Darlington Township (Charles Mix County, South Dakota)
 Darlington Township (Clark County, South Dakota)